Зебра Гранта () — подвид бурчелловой зебры. Этот подвид обитает в экорегионе Серенгети и в заповеднике Масаи-Мара. Зебра Гранта обитает в Замбии, в Конго, в Танзании и в юго-западной части Кении. Она имеет спереди вертикальные полосы, горизонтальные полосы на задних ногах. Теневые полосы отсутствуют или слабо выражены. Размер зебры от 120 до 140 сантиметров, масса около 300 килограмм. Зебры Гранта живут в семейных группах по 18 зебр во главе с самцом-вожаком. Продолжительность жизни в среднем 20 лет. Гражданские войны в Африке вызвали резкое снижение популяции диких животных, в том числе и зебры Гранта. Зебры поедают травы, которые растут на африканских равнинах, и устойчивы к болезням.

Кладограмма 
Ниже приведена упрощённая кладограмма, основанная на анализе 2005 года (некоторые таксоны облают общими гаплотипами и, следовательно, не могут быть дифференцированы):

Примечания 

Зебры
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1892 году
Таксоны животных, названные в честь людей